Проспект Рокоссовского
 Проспект Рокоссовского — проспект в юго-восточной части Минска, одна из главных транспортных магистралей Ленинского района и микрорайона Серебрянка.
 Проспект Рокоссовского — проспект в Минском массиве в Оболонском районе города Киева.
 Проспект Рокоссовского — проспект в Новоильинском районе города Новокузнецка. См. также 
 «Проспект Рокоссовского» — проектируемая станция Омского метрополитена.
Улицы, названные в честь Константина Рокоссовского